Der Lesotho Defence Force FC, bis 1986 Lesotho Paramilitary Forces FC, danach Royal Lesotho Defence Force FC, ist ein Fußballverein aus Maseru, Lesotho. Er trägt seine Heimspiele im Ratjomose Stadium aus. 

Der Verein spielt in der Lesotho Premier League und ist mit zehn Landesmeistertiteln (zuletzt 2004) und fünf nationalen Pokalsiegen einer der erfolgreichsten seines Landes. Durch die Erfolge qualifizierte er sich mehrmals für die afrikanischen Wettbewerbe, wo er meist in der ersten Spielrunde ausschied.

Der Betreiber des Vereins ist die Armee des Landes, die Lesotho Defence Force.

Erfolge 
 Lesothischer Meister: 1983, 1984, 1987, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004 (10)

 Lesothischer Fußballpokal: 1985, 1986, 1988, 1990, 2000

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Weblinks 
 Porträt bei ls.sporttu.com (englisch)
 Eintrag bei weltfussballarchiv.com

Fußballverein aus Lesotho
Organisation (Maseru)
Sport (Maseru)